Квалификация (отборочный турнир) 19-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин прошла в период с 30 октября 1994 по 18 июня 1995 года. Всего в квалификации приняли участие 17 национальных сборных команд. Были разыграны 4 путёвки в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Нидерланды (страна-организатор), Россия, Чехия, Украина, Италия, Германия, Хорватия, Белоруссия (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Израиль, Испания, Латвия, Литва, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария.

Предварительный раунд 
 30 октября 1994.  Португалия —  Словакия 0:3 (10:15, 8:15, 9:15).
 26 ноября.  Словакия —  Португалия 3:1 (13:15, 15:11, 15:5, 15:3).

Словакия вышла в групповой раунд квалификации.

Групповой раунд

Группа А 
13.05—10.06.1995

 13 мая: Словакия — Болгария 1:3 (15:2, 8:15, 5:15, 8:15).
 14 мая: Финляндия — Швейцария 1:3 (15:11, 9:15, 11:15, 10:15).
 20 мая: Финляндия — Словакия 1:3 (9:15, 13:15, 15:8, 11:15); Швейцария — Болгария 0:3 (12:15, 9:15, 12:15).
 24 мая: Словакия — Финляндия 3:1 (15:10, 12:15, 15:7, 15:10).
 27 мая: Болгария — Финляндия 3:0 (15:4, 15:8, 15:4).
 28 мая: Болгария — Швейцария 3:0 (15:6, 15:12, 15:2).
 31 мая: Словакия — Швейцария 3:2 (7:15, 15:8, 15:13, 12:15, 15:13).
 3 июня: Болгария — Словакия 3:0 (15:7, 15:11, 15:2); Швейцария — Финляндия 3:0 (15:2, 15:9, 15:11).
 10 июня: Швейцария — Словакия 3:1 (15:8, 13:15, 15:9, 16:14); Финляндия — Болгария 0:3 (12:15, 11:15, 8:15).

Группа В 
29.04—17.06.1995

 29 апреля: Бельгия — Латвия 0:3 (7:15, 7:15, 3:15).
 7 мая: Латвия — Бельгия 3:0 (15:4, 15:2, 16:14).
 10 мая: Франция — Израиль 3:0 (15:8, 15:2, 15:10).
 14 мая: Бельгия — Израиль 3:2 (12:15, 8:15, 15:12, 15:6, 15:12).
 20 мая: Израиль — Франция 0:3 (5:15, 3:15, 7:15).
 26 мая: Латвия — Франция 3:1 (17:15, 9:15, 15:11, 15:12).
 27 мая: Израиль — Бельгия 3:2 (15:12, 15:10, 10:15, 5:15, 15:12).
 2 июня: Израиль — Латвия 0:3 (5:15, 1:15, 10:15).
 3 июня: Франция — Бельгия 3:0 (15:7, 15:10, 15:12).
 10 июня: Латвия — Израиль 3:1 (15:8, 12:15, 15:0, 15:10); Бельгия — Франция 1:3 (15:12, 14:16, 5:15, 8:15).
 17 июня: Франция — Латвия 1:3 (16:14, 9:15, 13:15, 15:17).

Группа С 
10.05—14.06.1995

 10 мая: Испания — Турция 0:3 (5:15, 1:15, 10:15).
 13 мая: Греция — Австрия 3:0 (15:8, 15:11, 15:10).
 20 мая: Испания — Греция 3:0 (15:8, 15:8, 15:2).
 27 мая: Австрия — Испания 3:0 (15:2, 15:4, 15:5).
 31 мая: Греция — Испания 3:0 (15:8, 15:6, 15:11).
 3 июня: Турция — Испания 3:0 (15:3, 15:3, 15:13); Австрия — Греция 3:1 (13:15, 15:13, 15:1, 15:13).
 10 июня: Греция — Турция 3:1 (16:14, 15:11, 14:16, 15:11); Испания — Австрия 2:3 (9:15, 15:5, 11:15, 15:12, 10:15).
 14 июня: Австрия — Турция 3:2 (12:15, 15:3, 15:12, 8:15, 15:11).

Группа D 
14.05—18.06.1995

 14 мая: Литва — Польша 0:3 (5:15, 4:15, 11:15); Венгрия — Румыния 1:3 (12:15, 15:12, 14:16, 5:15).
 20 мая: Литва — Румыния 0:3 (13:15, 13:15, 11:15); Польша — Венгрия 3:0 (15:10, 15:4, 15:6).
 27 мая: Литва — Венгрия 1:3 (10:15, 5:15, 15:6, 6:15); Румыния — Польша 0:3 (техническое поражение).
 3 июня: Румыния — Литва 0:3 (техническое поражение); Венгрия — Польша 0:3 (8:15, 11:15, 9:15).
 10 июня: Румыния — Венгрия 3:2 (11:15, 16:14, 15:9, 16:17, 15:6); Польша — Литва 3:0 (15:2, 15:5, 15:9).
 17 июня: Польша — Румыния 3:1 (15:10, 13:15, 15:6, 15:11).
 18 июня: Венгрия — Литва 3:0 (15:5, 15:12, 15:12).

В матчах Румыния — Польша и Румыния — Литва сборной Румынии зачтены поражения в связи с тем, что в её составе выступали незарегистрированные игроки.

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1995 года получили победители групп — Болгария, Латвия, Турция, Польша.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 Архив волейбольных результатов на сайте www.cev.lu

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1994 год в волейболе
1995 год в волейболе
Волейбол